Никола́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Аннинском районе Воронежской области России.

Административный центр — село Николаевка.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Николаевка,
 поселок Круглоподпольное.

Население

Экономика 
Предприятия
 СХА МХП «Николаевское» — производство колбасных, мясных изделий, разведении свиней.
 ЗАО «Николаевское» — СХА специализирующаяся на выращивании сахарной свеклы и зернобобовых растений.

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области